Mörike ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Mörike (1771–1841), Mutter Eduard Mörikes
 Eduard Mörike (1804–1875), deutscher Lyriker, Erzähler und Übersetzer sowie Pfarrer
 Eduard Mörike (Dirigent) (1877–1929), deutscher Pianist, Komponist und Kapellmeister, Großneffe des gleichnamigen Dichters
 Eugen Mörike (1854–1936), Rektor der TH Stuttgart, Landtagsabgeordneter
 Otto Mörike (1897–1978), lutherischer Pfarrer und Widerstandskämpfer im Dritten Reich
 Wolfgang Mörike (* 1965), deutscher Jazzmusiker

Siehe auch:

 Moericke